La parkrun (scritto minuscolo e in un'unica parola) è un insieme di eventi di corsa da 5 km che si svolgono ogni sabato mattina in oltre 1.400 sedi in 22 paesi in cinque continenti. Gli eventi parkrun sono gratuiti e gestiti da volontari, supportati da un piccolo gruppo di dipendenti presso la propria sede.     

parkrun è stata fondata da Paul Sinton-Hewitt il 2 ottobre 2004 a Bushy Park a Londra, Inghilterra. L'evento era originariamente chiamato Bushy Park Time Trial. È cresciuto in una rete di eventi simili chiamati Time Trials, prima di adottare il nome parkrun nel 2008 e di espandersi in altri paesi. Il primo evento al di fuori del Regno Unito è stato lanciato nello Zimbabwe nel 2007, seguito dalla Danimarca nel 2009, dal Sudafrica e dall'Australia nel 2011 e dagli Stati Uniti nel 2012. Sinton-Hewitt ha ricevuto un CBE nel 2014 per i suoi servizi allo sport di base. A ottobre 2018 parkrun conta oltre 5 milioni di corridori registrati in tutto il mondo. parkrun è finanziato principalmente attraverso la sponsorizzazione, con gli organizzatori locali che devono solo raccogliere fondi quando lanciano un evento.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Competizioni di atletica leggera nel Regno Unito
Corse non competitive